GBK peut faire référence à :
 GBK, un jeu de caractères pour les langues asiatiques ;
  ;
 Generalbevollmächtigte für das Kraftfahrwesen, un organisme qui contrôlait le secteur automobile de l'Allemagne nazie et de l'Europe occupée ;
 Ground Bomb Killer un dispositif français de nouvelle génération pour le confinement des objets suspects pouvant exploser dans des lieux publics ;
GBK, un club de football finlandais ;
 l'acronyme en allemand de la Grande exposition d'art de Berlin.
Code IATA des aéroports